Zjeleznodorozjny (oblast Moskou), een stad in de oblast Moskou, Rusland
 Zjeleznodorozjny (oblast Irkoetsk), een stedelijke plaats in oblast Irkoetsk, Rusland
 Zjeleznodorozjny (oblast Kaliningrad), een stedelijke plaats in oblast Kaliningrad, Rusland

Verder is het een veelgebruikte naam voor een stadsdistrict in Rusland.